Города́ Белору́ссии — список населённых пунктов Республики Беларусь, которые согласно действующему законодательству отнесены к категории городов. Многие города, включая Минск, столицу страны, были основаны ещё во времена Древней Руси. Самыми старыми городами считаются Полоцк и Туров, упоминаемые в Первоначальной летописи под 862 и 980 годами соответственно. Разделение городов на города областного и районного подчинения было введено в 1930-е годы и сохранено в постсоветское время.

Таблица 

 Выделены цветом административные центры областей Белоруссии.

Оценка на 1 января 2020 года была получена Белстатом с учётом итогов переписи населения 2019 года; значительные различия в годовой динамике изменения населения для периода 2019—2020 гг. обусловлены тем, что ранее полученные оценки недостаточно учитывали миграционную подвижность населения, что привело к тому, что материалы переписи имели заметные отличия от текущих оценок численности населения, которые делались Белстатом на основании численности населения городов по предыдущей переписи 2009 года и с учётом естественного и миграционного прироста (убыли) населения.

Города в БССР 
Разделение городов на города областного подчинения и города районного подчинения было установлено в 1938 году Указом Президиума Верховного Совета БССР «О классификации населённых пунктов Белорусской ССР». В нём же был составлен новый список из 11 городов областного и 24 городов районного подчинения (без Западной Белоруссии):

Города в Западной Белоруссии до 1939 года 
До 1939 года Западная Белоруссия находилась в составе Польши. В тот период на этой территории существовали три категории городов (город-центр воеводства, город-центр повета, город-центр гмины), а также значительно более многочисленные местечки, имевшие промежуточный статус между городом и сельскими населёнными пунктами. Ниже перечислены населённые пункты, которые имели официальный статус города, в Западной Белоруссии в период её нахождения в составе Польши (указаны только те из них, которые находились на современной территории Белоруссии):

Города — центры воеводств: Новогрудок, Брест (официально именовавшийся Брест-над-Бугом).

Города — центры поветов: Гродно, Волковыск, Брацлав, Поставы, Глубокое, Вилейка, Молодечно, Ошмяны, Воложин, Лида, Щучин, Столбцы, Слоним, Барановичи, Несвиж, Пружаны, Ивацевичи, Лунинец, Кобрин, Дрогичин, Пинск, Столин.

Города — центры гмин (курсивом указаны города, которые после присоединения к Белорусской ССР утратили этот статус и впоследствии не восстановили его до настоящего времени): Клецк, Ляховичи, Раков Молодецкий, Дятлово, Ивенец, Ивье, Мир, Докшицы, Дисна, Радошковичи, Сморгонь, Индура, Скидель, Свислочь, Зельва, Берёза Картузская, Давид-Городок, Каменец Литовский, Коссов, Лунинец, Пружаны, Ружаны, Высокое Литовское, Шерешево, Антополь, Городная, Иваново, Кожан-Городок, Лахва, Логишин, Мотоль.

Города в БССР после 1939 года 
В 1939 году в результате раздела Польши между нацистской Германией и СССР, территории восточной части Польши, в которых проживали по большей части белорусы (также известная как Западная Белоруссия), отошли к Советскому Союзу и были включены в состав Белорусской ССР. В Белорусской ССР были образованы 5 новых областей: Барановичская с центром в городе Барановичи, Белостокская с центром в городе Белостоке, Брестская с центром в городе Бресте, Вилейская с центром в городе Вилейка, а также Пинская с центром в городе Пинске. Вильно же и прилегающие территории, которые также отошли Советскому Союзу, был передан независимой Литовской Республике в результате советско-литовского договора от 10 октября 1939 года о взаимопомощи ещё до официального включения Западной Белоруссии в состав БССР.

В 1940 году — прежнее деление областей, образованных на территории Западной Белоруссии, на уезды (поветы) было упразднено и установлено деление на административные районы. Число же вновь образованных районов превышало число прежних уездов (поветов). Наиболее крупные западнобелорусские поселения (Белосток, Лида, Гродно, Брест, Клецк, Воложин, Несвиж, Новогрудок и многие другие) официально получили статусы городов. 3 августа Литва стала частью СССР, после чего часть территории БССР (Свенцянский район с центром в городе Свенцяны, часть территорий некоторых других районов Вилейской и Белостокской областей) были переданы Литовской ССР.

В 1944 году, после освобождения от немецко-фашистской оккупации, были произведены изменения административно-территориального устройства Белорусской ССР. Так город Молодечно был отнесён к категории городов областного подчинения и стал новым центром Вилейской области, которая была переименована в Молодечненскую. Также в этот год были созданы новые Бобруйская, Гродненская и Полоцкая области.

В 1945 году посёлок Пропойск преобразован в город и переименован в Славгород; в результате советско-польского договора от 16 августа Белосток и прилегающие территории (с городами Августов, Бельск, Граево, Замбров, Кольно, Лапы, Ломжа, Соколка, Цехановец, Гайновка, Семятичи) отошли вновь к Польше. Советско-польская граница стала проходить почти по линии Керзона, учреждённой ещё в 1919 году.

В 1946 году город Минск был отнесён к категории городов республиканского подчинения.

В 1955 году посёлки Толочин, Мосты и Марьина Горка были преобразованы в города районного подчинения.

В 1961 году посёлок Шатилки был отнесён к категории городов районного подчинения и переименован в Светлогорск.

В 1962 году посёлок Щучин был отнесён к категории городов районного подчинения.

В 1963 году города Кобрин, Лунинец, Лепель, Добруш, Жлобин, Калинковичи, Светлогорск, Волковыск, Новогрудок, Слоним, Кричев, Осиповичи, Жодино, Солигорск и Новополоцк преобразованы в города областного подчинения.

В 1966 году посёлки Ивацевичи и Чашники были отнесены к категории городов районного подчинения.

В 1967 году посёлки Дрогичин и Хойники были преобразованы в города районного подчинения.

В 1968 году посёлки Березино, Любань и Смолевичи были преобразованы в города районного подчинения.

В 1970 году посёлки Новолукомль, Белоозёрск, Жабинка и Малорита были преобразованы в города районного подчинения.

В 1971 году посёлки Иваново, Ельск, Наровля, Чечерск, Житковичи, Василевичи и Буда-Кошелёво были преобразованы в города районного подчинения.

В 1972 году посёлки Барань и Миоры были преобразованы в города районного подчинения.

В 1973 году посёлок Ганцевичи преобразован в город районного подчинения.

В 1974 году посёлок Скидель получил статус города районного подчинения.

В 1978 году город Рогачёв был отнесён к категории городов областного подчинения.

В 1982 году города Горки и Дзержинск были отнесены к категории городов областного подчинения.

В 1983 году посёлок Каменец был отнесён к категории городов районного подчинения.

В 1984 году посёлок Копыль был отнесён к категории городов районного подчинения.

В 1985 году посёлок Заславль был отнесён к категории городов районного подчинения.

В 1987 году город Заславль был отнесён к категории городов областного подчинения.

В 1990 году посёлки Дятлово и Берёзовка были отнесены к категории городов районного подчинения.

В 1991 году посёлок Крупки был отнесён к категории городов районного подчинения.

Города в Республике Беларусь 
В Белоруссии критерии отнесения населённых пунктов к категориям установлены Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь». Согласно статье 8 этого закона, города делятся на следующие подкатегории:
 город Минск — столица Республики Беларусь;
 города областного подчинения — наиболее крупные населённые пункты (с численностью населения не менее 50 тысяч человек), являющиеся административными и крупными экономическими и культурными центрами с развитой производственной и социальной инфраструктурой;
 города районного подчинения — населённые пункты с численностью населения не менее 6 тысяч человек, имеющие промышленные предприятия, сеть учреждений социально-культурного и бытового назначения, с перспективами дальнейшего развития и роста численности населения.

Некоторые города (Туров, Высокое, Василевичи, Дисна, Коссово и другие) имеют население меньше 6 тысяч человек.

Города могут быть как территориальными, так и административно-территориальными единицами. Если город является административно-территориальной единицей, то в нём создаются свои органы местного управления (местные исполнительные комитеты) и самоуправления (местные Советы депутатов). Минск и города областного подчинения являются административно-территориальными единицами. Минский городской исполнительный комитет принадлежит уровню областных исполнительных комитетов, а исполнительные комитеты городов областного подчинения — базовому (наравне с исполнительными комитетами районов). Города районного подчинения могут быть как административно-территориальными, так и территориальными единицами. Если город районного подчинения является административно-территориальной единицей, то его исполнительный комитет принадлежит первичному уровню (наравне с сельскими и посёлковыми исполнительными комитетами).

Уровни городских Советов депутатов (первичный, базовый, областной) те же, только Минский городской Совет обладает правами не только областного, но и базового Совета.

Некоторые, особо большие города (Минск), остальные 5 областных центров, а также Бобруйск), делятся на городские районы (статья 3 Закона № 154-З). В них создаются местные администрации, которые являются органами местного управления (статья 11 Закона № 617-XII). Местные администрации подконтрольные в своей деятельности городским исполнительным комитетам и городским Советам депутатов.
 
На 1 января 1992 года в Белоруссии насчитывалось 102 города, из которых 1 город республиканского подчинения (Минск), 36 городов областного подчинения и остальные районного. Однако с 1995 года началось объединение исполкомов многих городов районного подчинения, являвшихся районными центрами, и одноимённых районов. Также это коснулось и 26 городов областного подчинения (Лида, Лунинец, Лепель, Добруш, Калинковичи, Рогачёв, Волковыск, Новогрудок, Вилейка, Дзержинск, Горки, Кричев, Осиповичи, Кобрин, Жлобин, Светлогорск, Речица, Слоним, Слуцк, Молодечно, Мозырь, Солигорск, Борисов, Заславль). В это же время, некоторые посёлки получили статус города (Микашевичи в Брестской области; Ивье, Свислочь и Островец в Гродненской области; Крупки, Логойск, Мядель, Узда и Фаниполь в Минской области; Кировск, Кличев, Круглое и Белыничи в Могилёвской области, Туров Гомельской области).

14 января 2013 года города Орша и Полоцк лишены статуса города областного подчинения.

На конец 2017 года 115 населённых пунктов имели статус города, из них:
 11 городов республиканского и областного подчинения;
 104 городов районного подчинения.

Список городов

Минская область

Витебская область

Могилёвская область

Гомельская область

Брестская область

Гродненская область

Карта 
Легенда карты:

  Столица; самостоятельная административно-территориальная единица
  Города областного подчинения
  Города районного подчинения

См. также 
 Посёлки городского типа Белоруссии
 Сельсоветы Белоруссии
 География Белоруссии
 Индекс автомобильных номеров Белоруссии
 История государственной границы Белоруссии
 Список глав крупных городов Белоруссии

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
На русском
 
 
 
 
 

На белорусском
 
 

 
Белоруссия
Списки населённых пунктов Белоруссии
Списки:Белоруссия